Ettringen (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Ettringen (Wertach), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren